Der Name Kojak bezeichnet

 Kojak – Einsatz in Manhattan, US-amerikanische Fernsehserie (1973–1978) mit Telly Savalas als Theo Kojak
 Kojak (2005), Neuauflage dieser Serie aus dem Jahr 2005 mit Ving Rhames als Theo Kojak
 umgangssprachlich eine Rundumtonkombination mit Magnetfuß, die durch die obige Polizeiserie in Deutschland bekannt wurde.
 im Pokerjargon die Kartenkombination „KJ“ (König, Bube); siehe Texas Hold’em

 Für den in der Aussprache mit Kojak nahezu identischen türkischen Personennamen siehe Koçak.